BAWI steht für:

 BAWI, Akronym für das frühere Schweizer Bundesamt für Aussenwirtschaft, siehe Staatssekretariat für Wirtschaft

Bawi steht für:
 Bawi, alternative Schreibweise der tansanischen Insel Bawe (Insel)
 Bawi, Häuptlinge des Indianerstammes Atsugewi
 Ulsanbawi, Namensbestandteil einer Felsformation auf dem südkoreanischen Berg Seoraksan

Siehe auch:
 Bavi

Abkürzung